11-ий драгунський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Mährisches Dragoner-Regiment «Kaiser» Nr. 11

Дата утворення — 1688 рік.

Почесний шеф — Цісар (назва імператорського титулу в Австро-Угорщині).

Склад полку 
Керівництво

Штаб:
 взвод розвідників (піонерів)
 телеграфна служба
 допоміжна служба
2 дивізіони, в кожному з яких:
 3 ескадрони по 177 драгунів
Повний склад полку — 37 офіцерів і 874 драгуни.

Набір рекрутів до полку — Відень.

Етнічний склад полку (1914) — 90 % чехів, 10 % інших.

Інформація про дислокацію 

 1914 рік — штаб і І-ий дивізіон — Брно, ІІ-ий дивізіон — Годонін. .

 1914 — входить до складу ІІ корпусу, 10 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1879: Еміль Бертран Д'омбаль
 1908: Карл Бібер
 1914: Теодор Маєр-Мали вон Вевановіц

Див. також 
 Драгуни (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Juliusz Bator — «Wojna Galicyjska», Kraków 2008, ISBN 978-83-7396-747-2. 
 Maximilian Ehnl, Edwin Sacken. Österreich-Ungarns letzter Krieg. 1914—1918. Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1930 

Драгунські полки Австро-Угорщини